Balkh – città dell'Afghanistan, nei cui pressi si trovano le rovine dell'antica Bactra
 Balkh – provincia dell'Afghanistan
 Balkh – distretto dell'Afghanistan
 Balkh – fiume dell'Afghanistan

Pagine correlate
 Balch